Le  Championnat du monde A de rink hockey masculin s'est déroulé en 1988 à La Corogne, en Espagne.

L'Italie remporte à cette occasion sa troisième couronne mondiale.

Participants 
Dix sélections nationales prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Liens externes 
 

1988
Rink hockey
Rink hockey 1988
Événement sportif à La Corogne
Sport en Espagne en 1988
Sport en octobre 1988